Уилберт Франсиско «Билл» Коббс (; 16 июня 1934, Кливленд) — американский актёр.

Биография 
Родился в Кливленде, штат Огайо в семье работника строительной сферы и домохозяйки. Семья жила небогато, но Билл был воспитан в любви и заботе. Его кузен — известный американский актёр Джеймс Баскетт, умерший в 1948 году в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных сахарным диабетом .

Билл Коббс с юных лет испытывал тягу к актёрству. Играл в любительском театре. В течение восьми лет он был радарным техником ВВС США. После увольнения из армии был продавцом офисных товаров в IBM и автомобилей в родном Кливленде.

Лишь ближе к сорока годам Коббс рискнул перебраться в Нью-Йорк в поисках актёрского успеха. Ему посчастливилось стать частью театральной труппы Negro Ensemble Company, а в 1974 году он дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3» режиссёра Джозефа Сарджента.

В 2006 году он получил награду кинофестиваля в Трентоне как лучший актёр озвучивания за фильм «Эликсир бессмертия». В 2012 году сыграл роль в сериале «На старт!» вместе с Мэттью Перри.

В свободное время Коббс увлекается музыкой, чтением и игрой на барабанах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США